Nassau Street peut faire référence à :
 Nassau Street, une rue de Manhattan
 , une rue de Dublin